Пачеко има више значења:

 Пачеко
 Пачеко (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пачеко (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пачеко (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пачеко (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пачеко, Алберто Лерма Р. (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пачеко (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Пачеко, Де ла Роса (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Пачеко, Чалавите (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пачеко, Естасион Пачеко (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику